Красівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Красівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Красівська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район

Колишні
 Красівська сільська рада — Тернопільська область, Великоборківський район